Joseph "Joe" Bennett est un acteur américain né le  à Los Angeles (Californie) et mort le  à Hollywood (Californie).

Biographie

Filmographie

Liens externes 
 
 

Acteur américain du muet
Naissance en août 1894
Naissance à Los Angeles
Décès en décembre 1931
Décès à Hollywood
Décès à 37 ans